Kanada az 1900-as nyári olimpián szerepelt első alkalommal, azóta valamennyi nyári és téli játékokon jelen volt, kivéve az 1980-as moszkvai nyárit, amelyet az Amerikai Egyesült Államokhoz csatlakozva bojkottált.

Kanadában eddig három olimpiát rendeztek:
 1976. évi nyári olimpiai játékok, Montréal , Québec
 1988. évi téli olimpiai játékok, Calgary, Alberta
 2010. évi téli olimpiai játékok, Vancouver, Brit Columbia

A Kanadai Olimpiai Bizottság 1904-ben alakult meg, a NOB 1907-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Michael A. Chambers.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat nem tartalmazza a kanadai sportolók által az 1920. évi nyári olimpiai játékokon nyert aranyérmet jégkorongban.

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat tartalmazza a kanadai sportolók által az 1920. évi nyári olimpiai játékokon nyert aranyérmet jégkorongban.

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon